Макри может означать:

Фамилия 
 Макри, Иван Георгиевич (1884—1927) — русский военачальник, генерал-майор. Участник Белого движения.
 Макри, Маурисио (род. 1959) — аргентинский политик, президент Аргентины (с 2015 по 2019 год).
 Макри, Эмиль (1927—1991) — румынский генерал.

Греческий топоним 
  — остров в Ионическом море, в общине Итака.
 Макри (Аркадия) — деревня в общине Триполис.
  — деревня в общине Макракоми.
 Макри (Эврос) — деревня в общине Александруполис.

См. также 
 Неа-Макри